

Sigle 
 Human Growth Hormone – ormone della crescita umano

Codici 
 HGH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Hangzhou-Xiaoshan, Hangzhou, Cina

Musica 
 HGH – gruppo musicale norvegese